Barron Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Barron Creek (Alabama), im Fayette County
 Barron Creek (Arkansas), im Franklin County
 Barron Creek (Colorado), im Lincoln County
 Barron Creek (Santa Clara County, Kalifornien)
 Barron Creek (Trinity County, Kalifornien)
 Barron Creek (Mississippi), im Simpson County
 Barron Creek (Montana), im Lincoln County
 Barron Creek (Ohio), im Madison County
 Barron Creek (Oregon), im Jackson County
 Barron Creek (Texas), im Henderson County
 Barron Creek (Washington), im Whatcom County

Siehe auch:
 Barren Creek